W Polsce:
 Tuszyn – miasto w woj. łódzkim, w pow. łódzki wschodnim, w gminie Tuszyn 
 Tuszyn – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. dzierżoniowskim, w gminie Dzierżoniów 
 Tuszyn – wieś w woj. łódzkim, w pow. pajęczańskim, w gminie Pajęczno
 Tuszyn – gmina miejsko-wiejska
 Tuszyn – dawna gromada w powiecie łódzkim
 Tuszyn – dawna gromada w powiecie dzierżoniowskim